Osoby o tym nazwisku:
 Albert Micallef – maltański kolarz szosowy, olimpijczyk
 Lydon Micallef – maltański piłkarz